12-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги. Проводился в трёх группах в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 26 июля 2003 года — 20 июня 2004 года. Победителями турнира в группах стали команды «Газовик-Скала» (Стрый), «Динамо-ИгроСервис» (Симферополь) и «Сталь» (Днепродзержинск) .

Группа «А»

Итоговая таблица

Примечания 
 Перед началом сезона команда «Галичина-Карпаты» (Львов) носила название «Карпаты-3».
 В первом круге команда «Спартак-2» (Калуш) носила название «Прикарпатье».
 Команды «Система-КХП» (Черняхов), «Сокол» (Золочев), «Ковель-Волынь-2» (Ковель) снялись с соревнований до начала чемпионата.
 Команда «Подолье» Хмельницкий по окончании сезона объединилась с командой «Красилов-Оболонь» (Красилов) под названием «Подолье» Хмельницкий и будет выступать в первой лиге.

Бомбардиры

Группа «Б»

Итоговая таблица

Примечания 
 В первом круге команда «Динамо-ИгроСервис» (Симферополь) носила название «Динамо».
 Команда «Водник» (Николаев) снялась с соревнований после первого круга, в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения (-:+).
 С введением турнира дублеров в высшей лиге команды «Черноморец-2» (Одесса), «Кривбасс-2» (Кривой Рог) отказались от участия в следующем чемпионате.

Бомбардиры

Группа «В»

Итоговая таблица

Примечания 
 Перед началом сезона команда «Металлург-Запорожье-2» (Запорожье) носила название «Металлург-2».
 После первого круга команда «Авангард» (Ровеньки) объединилась с командой «Интер» (Луганск), но союз быстро распался, затем произошло объединение с командой «Молния» (Северодонецк), фактически, уступив ей место. Во втором круге выступала команда «Молния» (Северодонецк) под названием «Авангард-Интер» (Ровеньки).
 Команда «Шахтёр» (Луганск) снялась с соревнований до начала чемпионата.
 Команда «Электрон» (Ромны) снялась с соревнований после 21 тура, в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения (-:+).
 Команда «Арсенал-2» (Киев) снялась с соревнований после 26 тура, в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения (-:+).
 С введением турнира дублеров в высшей лиге команды «Днепр-2» (Днепропетровск), «Металлург-2» (Донецк) отказались от участия в следующем чемпионате.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Украины 2003/04 — Вторая лига

Вторая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004
Футбол на Украине в сезоне 2003/2004